Вя́о () — микрорайон в районе Ласнамяэ города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в восточной части Таллина. Граничит с микрорайонами Прийсле, Сели, Мустакиви, Тондираба и Сыямяэ и с волостями Йыэляхтме и Раэ. Площадь — 4,08 км2. 

В Вяо берёт начало Таллинская окружная дорога (Tallinna ringtee). В микрорайоне находится озеро Тоома и протекает ручей Вяо.

Улицы 
В Вяо проходят улицы Бетоони, Вяо, Вяомурру, Йыэсааре, Йыэмяэ, Лагеди, Панеэли, Пенди, Петербургское шоссе, Плаази, Приймурру и Тоома.

Общественный транспорт 
Через микрорайон пролегает единственный городской автобусный маршрут: № 55 (по улице Панеэли), а также несколько пригородных маршрутов: № 104, 104A, 104B, 106A, 152, 152B, 153, 154, 156 (по Петербургскому шоссе).

Население

История 
В результате раскопок, проведённых в XIX веке, на территории Вяо было обнаружено несколько древних захоронений времён раннего бронзового века, которые свидетельствуют о том, что люди уже проживали здесь в 10—7 столетиях до нашей эры. В 1984 году в Вяо были обнаружены следы поселения площадью около 5 км², которые были датированы ранним железным веком.

Первые письменные свидетельства о деревне Вяо появляются в Датской поземельной книге, которая основана на перечне населённых пунктов северной Эстонии, составленном датскими монахами в ходе «Большой эстонской переписи», проводившейся в 1219—1220 годах. Деревня в ней упоминается под названием Uvæ tho.

В XV веке в деревне было 13 хуторов и водяная мельница.

В ходе Северной войны деревня была разорена, и, несмотря на близость с Таллином, хозяйства так и не были восстановлены до второй половины XIX века. В 1920-х годах в деревне началось активное строительство домов.

В XIX веке на территории деревни находилась мыза Вяо, которой принадлежали расположенные здесь три корчмы, водяная мельница и известняковые карьеры.

Часть хуторов вновь была уничтожена в ходе Второй мировой войны. В августе 1941 года в Вяо прошли бои между Вермахтом и Красной армией (см. Таллинская оборона (1941)). После войны немецкие военнопленные построили проходящее через территорию деревни Ленинградское шоссе, которое сейчас носит название Петербури теэ.

В 1949 году в деревне был создан колхоз “Üksmeel” («Единство»), который в 1950 году был объединён с колхозом имени Арнольда Соммерлинга.

Микрорайон Вяо образован на территории деревни Вяо, присоединённой к Таллину в 1975 году.

Предприятия 
В микрорайоне функционирует запущенная в 2009 году , производящая электричество из воcстанавливающихся источников. Мощность электростанции — 5 мегаватт электричества и 49 мегаватт тепловой энергии. В качестве топлива используются опилки и торф. В 2009 году она обеспечивала электричеством 60 тысяч человек.

В прошлом в Вяо производилась добыча известняка. В настоящее время в известняковом карьере Вяо предприятие Väo Paas OÜ производит добычу известнякового щебня. Здесь же находится пункт переработки строительных отходов компании ATI Grupp OÜ.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Районы Таллина